Панч может означать:

 Петро Панч (1891—1978) — украинский советский писатель.
 Панч — персонаж английского народного театра кукол.
 «Панч» — британский еженедельный журнал сатиры и юмора.
 Панчи (подколки, выпады) — фразы в рэп-стихах, высмеивающие соперника.

См. также 
 Панч и Джуди